Crozet est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Crozet (Ain), une commune française de l'Ain.
 Crozet (États-Unis), une localité américaine en Virginie.
 Le Crozet, une commune française de la Loire.
 Les Crozets, une commune française du Jura.
 les îles Crozet, un archipel sub-antarctique du sud de l'océan Indien.

Alimentation 
 Les crozets, une variété de pâtes alimentaires spécifiques à la Savoie.
 Crozet Frères, distillerie fondée en 1875 à Thizy-les-Bourgs dans le Rhône, en France.

Patronyme 

 Julien Crozet (Julien-Marie Crozet), né le  à Port-Louis et mort le  à Paris, un officier de marine ;
Léo Crozet (1885-1969), bibliothécaire français ;
 Louis Crozet (1784-1858), maire de Grenoble ;
 Maurice Crozet (1895-1978), peintre français ;
 Thomas Crozet (mort en 1720), écrivain français ; 
 Yves Crozet, économiste français.

Homonymie de toponyme